Pierre Ducasse je lahko:
 Pierre Ducasse (general)
 Pierre Ducasse (nogometaš)
 Pierre Ducasse (politik)